Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Series 5, se dispute à Fort Worth du 15 au .

L'épreuve de double voit s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1982
Championnat Double
Événement sportif à Fort Worth
Compétition de tennis au Texas
Sport en avril 1982
Tennis aux États-Unis en 1982